André Even peut faire référence à :
 André Even, un joueur de basket-ball français.
 André Even, un peintre.